Kasanli ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Nikolajewitsch Kasanli (1904–1959), russischer Physiker und Geologe
 Nikolai Iwanowitsch Kasanli (1869–1916), russischer Komponist, Dirigent und Journalist